Anzinger ist der Familienname von

 Dorothea Anzinger (* 1958), deutsche Synchronsprecherin
 Franz Anzinger (1855–1911), österreichischer Ornithologe
 Heribert Anzinger (* 1973), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Joschi Anzinger (* 1958), österreichischer Mundartautor
 Rudolf Anzinger (* 1952), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Siegfried Anzinger (* 1953), österreichischer Maler

 Anzinger bezeichnet
 ein gemeindefreies Gebiet im oberbayrischen  Landkreis Ebersberg Anzinger Forst